2 miejscowości w Polsce:
 Lewonie – osada w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn
 Lewonie – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki

Linki zewnętrzne